La Liga Leumit 1985-1986 è stata la 32ª edizione del massimo campionato israeliano di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Maccabi Tel Aviv.

Regular season

Playoffs

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1985
Pallacanestro nel 1986
Stagioni del campionato israeliano di pallacanestro